Terque kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Terque (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Terque (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar